Provincia del Limburgo – provincia del Belgio
Provincia del Limburgo – provincia dei Paesi Bassi